

Agricoltura
 Tre sorelle – tecnica di coltura amerindia

Architettura
Tre sorelle (Три сестры) - monumento alla triplice frontiera tra Bielorussia, Russia e Ucraina

Film
 Tre sorelle (Teen Kanya) – film del 1961 diretto da Satyajit Ray
 Tre sorelle (Three Sisters) – film del 1970 diretto da Laurence Olivier e John Sichel
 Tre sorelle () – film del 2012 diretto da Wang Bing
 Tre sorelle – film del 2022 diretto da Enrico Vanzina

Geografia
 Tre Sorelle (Tri Sestrice) – gruppo di tre isolotti dell'arcipelago zaratino situati a nord-ovest di Zara
 Tre sorelle (Three Sisters) – formazione rocciosa nel Nuovo Galles del Sud, Australia

Ingegneria
Tre Sorelle (Pittsburgh) (Three Sisters in inglese) – gruppo di tre ponti sul fiume Allegheny a Pittsburgh

Opere teatrali
 Tre sorelle o Le tre sorelle (Три сестры) – dramma teatrale di Anton Čechov del 1900

Pagine correlate 
 Le tre sorelle (disambigua)
 Due Sorelle
 Sorelle